Александер Лаури (; родился 23 июня 2003, Глазго), более известный как Алекс Лаури () — шотландский футболист, полузащитник клуба «Рейнджерс».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии клуба «Рейнджерс», за который выступал с десятилетнего возраста. 21 января 2022 года Лаури дебютировал в основном составе «Рейнджерс» в матче Кубка Шотландии против «Стерлинг Альбион», отметившись в нём забитым мячом. 26 января 2022 года дебютировал в шотландском Премьершипе, выйдя в стартовом составе «Рейнджерс» в игре против «Ливингстона». 14 мая 2022 года забил свой первый гол за клуб в матче против «Харт оф Мидлотиан».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Шотландии до 16 и до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Рейнджерс»
 Профиль футболиста на сайте ScottishFA.co.uk

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Рейнджерс»